Примера Дивисьон Чили 1999 () — 68-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Первый этап

Финальный этап

Турнир на вылет

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1999
Чили
1999 год в Чили